Ромел може да се отнася до фамилията на:

 Ервин Ромел, немски фелдмаршал от Втората световна война
 Манфред Ромел, бивш кмет на Щутгарт и син на Ервин Ромел